Pagés ist der Familienname folgender Personen:
 Beatriz Pagés (* 1943), argentinische Malerin 
 Beatriz Pagés Rebollar (* 1954), mexikanische Journalistin und Politikerin
 Fidel Pagés (1886–1923), spanischer Militärarzt und Anästhesist
 Francisco Javier Ugarte Pagés (1852–1919), spanischer Anwalt und Politiker
 Gaston Pagés, argentinischer Leichtathlet
 Helene Pagés (1863–1944), deutsche Autorin
 José Clos y Pagés (1859–1931), spanischer katholischer Bischof im Bistum Zamboanga
 José Pagés Llergo (1910–1989), mexikanischer Journalist
 Mariano Pagés (1922–2009), argentinischer Bildhauer
 María Pagés (* 1963), spanische Flamenco-Tänzerin und Choreografin

Siehe auch:
 Pages
 Pagès